Jacinto Torres Mulas (Madrid, 1950), teòric i estudiós musical
 Jacinto Torres i Reyató (Barcelona 1850-1925), poeta, forjador i mestre d'obres